Геранд () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Сен-Назер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Геранд, Ла-Тюрбаль, Мескер, Пирьяк-сюр-Мер, Сент-Андре-дез-О и Сен-Мольф.

В результате реформы 2015 года состав кантон изменился: в него вошли четыре коммуны упразднённого кантона Эрбиньяк и одна коммуна кантона Поншато; коммуна Сент-Андре-дез-О перешла в кантон Ла-Боль-Эскублак.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Асерак (1 847 чел.)
 Геранд (16 112 чел.)
 Ла-Тюрбаль (4 734 чел.)
 Ла-Шапель-де-Маре (4 338 чел.)
 Мескер (2 039 чел.)
 Пирьяк-сюр-Мер (2 220 чел.)
 Сен-Жоашим (4 087 чел.)
 Сен-Лифар (4 817 чел.)
 Сен-Мольф (2 716 чел.)
 Эрбиньяк (7 046 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 32,9 % голосов против 20,7 % у Марин Ле Пен и 18,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 62,3 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 26,8 %, Франсуа Фийон – 22,9 %, Жан-Люк Меланшон – 18,9 %, Марин Ле Пен – 16,8 %; 2 тур: Макрон – 71,0 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,8 %, Франсуа Олланд — 27,7 %, Марин Ле Пен — 14,3 %; 2 тур: Олланд — 50,6 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют мэр коммуны Ла-Тюрбаль Дидье Кадро (Didier Cadro) и мэр коммуны Эрбиньяк Кристель Шассе (Christelle Chassé) (оба — Разные левые).

Ссылки